Un relais (orthographe traditionnelle) ou relai (orthographe réformée de 1990) est un système, une organisation ou un réseau qui fait le lien entre deux ou plusieurs agents partageant le même objectif. Ce type de système est utilisé dans une large variété de domaines :

 en escalade, un relais est un ancrage utilisé pour l'assurage ou le rappel ;
 relais de poste, d'où le  nom donné à certains hôtels ou auberges, et aux anciens postes à essence;
 en électronique et télécommunications :
 relais électromécanique, un dispositif utilisé pour la commutation de liaisons électriques ;
 relais statique, version entièrement électronique du relais électromécanique ;
 antenne-relais ou Base Transceiver Station ;
 dans plusieurs sports comme l'athlétisme, le triathlon ou le biathlon, le relais et la course de relais sont des épreuves ;
 Relais, magazine du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ; 
 en sociologie, un relais d'opinion est un modèle de communication.
 Le Relais, organisme français spécialisé dans la récupération, le recyclage et le réemploi textile.

Notes et références